

Écrivains, musiciens et artistes 
 Ballaké Sissoko, musicien malien
 Cheick Oumar Sissoko (né en 1945), cinéaste malien
 Djelimady Sissoko, musicien malien
 Fily Dabo Sissoko (1900-1964), écrivain et homme politique malien
 Sada Sissoko, dramaturge malien

Personnalités politiques 
 Fily Dabo Sissoko (1900-1964), écrivain et homme politique malien
 Bouaré Fily Sissoko (1955), femme politique malienne
 Anzoumane Sissoko (1964), militant politique français
 Wadi Sissoko, femme politique malienne

Sportifs 
 Abdoulwhaid Sissoko (né en 1990), footballeur franco-malien évoluant au Qadsia Sporting Club.
 Assetou Sissoko (née en 2000), joueuse malienne de basket-ball.
 Awa Sissoko (née en 1994), joueuse française de basket-ball.
 Djenebou Sissoko (née en 1982), joueuse malienne de basket-ball.
 Ibrahim Sissoko (né en 1991), footballeur ivoirien.
 Ibrahim Sissoko (né en 1995), footballeur français évoluant au Football Club Sochaux-Montbéliard. 
 Ibrahima Sissoko (né en 1997), footballeur français évoluant à Strasbourg.
 Kadiatou Sissoko (née en 1999), joueuse française de basket-ball.
 Mohamed Sissoko (né en 1985), ancien footballeur malien.
 Moussa Sissoko (né en 1989), footballeur franco-malien évoluant au Football Club de Nantes.
 Oumar Sissoko (né en 1987), footballeur malien évoluant au Racing Besançon.

Voir aussi 
 Cissoko
 Cissokho

Homonymie de patronyme
Patronyme africain